Toponímia:
 Ocaña, és una població de la província de Toledo 
 Mesa de Ocaña, comarca de la província de Toledo.
 Biografies:
 Jesús Luis Ocaña Pernía, ciclista espanyol dels anys 70.
 Maria Teresa Ocaña i Gomà, directora del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
 Ocaña, José Pérez Ocaña (Andalusia, 1947 - Barcelona, 1983), pintor naïf, activista del moviment homosexual durant la Transició, conegut personatge, feia accions artístiques